731 steht für:
 731 n. Chr.
 Boeing 737-100 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: